Kewlox est une société familiale belge qui fabrique et commercialise des meubles conçus selon un procédé d’assemblage qui lui est propre. Ce procédé a été breveté en 1958.

Procédé 
Un meuble Kewlox est composé de cornières en acier dans lesquelles viennent se glisser des traverses et des tasseaux en bois brut pour en constituer la structure. Dans cette structure glissent des panneaux fins (de MDF, de MDF mélaminé, de verre, miroir, verre acrylique, etc.) qui ferment le meuble. Chaque pièce glissant l’une dans l’autre, ce procédé d’assemblage ne nécessite en principe aucun outil.

Chaque meuble est ainsi construit de ces différents éléments qui n’existent en standard que dans quelques dimensions, mais dont la multiplication permet plusieurs millions de combinaisons en hauteur, largeur, profondeur et dans différentes couleurs et finitions. L’usine fabrique aujourd’hui ces mêmes éléments également en sur mesure, quand les standards ne suffisent pas.

Histoire 
En 1958, un ingénieur anglais du nom de Kewley invente un procédé d’assemblage de pièces de bois et en dépose le brevet. Le nom « Kewlox » a donc pour origine le « Kewl-» du nom de son inventeur et le « -lox », du verbe anglais « to lock » qui signifie « verrouiller ».

Ce procédé est découvert par un négociant en produits métallurgiques bruxellois, Jacques Le Clercq, qui en acquiert la licence d’exploitation pour le Benelux et commence la production des premiers meubles.
En 1960, il présente le meuble au Salon des Inventeurs de Bruxelles et décroche la médaille d’or.

L’usine actuelle est construite au début des années 1970 dans le village de Leuze (commune d’Éghezée en province de Namur) et compte aujourd’hui environ . C’est à Leuze que se situe le seul site de production de la marque, ainsi que ses bureaux et son magasin principal.

La société est familiale et porte jusqu’à 2001 le nom de la famille qui la dirige : « Maurice Le Clercq et Fils SA ». L’entreprise fonctionne alors à une échelle modeste avec la gamme limitée qui avait fait son succès jusqu’ici. En mai 2001, l’actionnariat familial confie le management extérieur à Georges Fontaine. La société est rebaptisée « Maurice Le Clercq et Fils - Kewlox SA » et bénéficie d’une profonde restructuration.

En quelques années, le meuble Kewlox est actualisé, le parc de machines est modernisé ou renouvelé, le produit est poussé hors des frontières belges et les ventes doublent.

En 2005, la société Kewlox reçoit du magazine économique belge Trends-Tendances le prix Gazelle pour ses résultats exceptionnels et en 2010, elle figure parmi les 50 Success Stories désignées par Wallonie Design.

Outre ses magasins en Belgique, l’enseigne compte également un revendeur en Allemagne. 

L'importateur aux Pays-Bas, qui agissait sous la dénomination Kasten Nederland B.V. h.o.d.n. Kewlox (anciennement Hilde Jansen Trading), tombe en faillite en .  Pendant un certain temps il détient illégalement les noms de domaine www.kewlox.nl et www.kewloxkasten.nl; une décision de justice met fin à cette situation. Les produits vendus par Moduloo et Lundia, fabriqués en Europe de l'Est, créent la confusion avec les produits de la marque Kewlox.

En 2015 et 2016, les musées Boijmans van Beuningen (Rotterdam) et Cuypershuis (Roermond) sélectionnent un meuble Kewlox pour l'exposition Design Derby consacrée à l'évolution du design en Belgique et en Hollande.

Le  a été inauguré l'exposition permanente du Musée BELvue, où figure un Kewlox parmi les 200 objets qui font partie de la mémoire matérielle de la Belgique.

Produits 
Au départ, les meubles Kewlox n’étaient disponibles que dans très peu de dimensions, et leur habillage était constitué de panneaux d’Unalit. Ce matériau utilisé en faisait un meuble à l’aspect austère, mais néanmoins économique. Les panneaux d’Unalit ont fait place à différentes matières (MDF brut, MDF mélaminé, verre, miroir, verre acrylique de couleur – « Frost »–, Alunox, PVC Foam, Dibond, Plexiglas…). 

Aujourd’hui, la grande quantité d’éléments standards permet de composer des meubles de toutes dimensions et d’une large gamme de couleurs. La politique de différenciation de l’entreprise met l’accent sur la personnalisation extrême des meubles, sur la robustesse de la structure qui est garantie à vie et sur la qualité du conseil et du service.

Depuis fin 2002, dans un atelier dédié, Kewlox fabrique également en sur mesure des meubles dont la structure est en aluminium et acier inoxydable, sous le nom de « Kewlox Premium », et qui constituent son segment haut de gamme. Dans ce même atelier qui lui sert de laboratoire, la société développe également des solutions à des besoins spécifiques destinées principalement aux entreprises ou aux collectivités.

Écologie 
Kewlox revendique le caractère écologique de ses meubles, à travers l’utilisation efficiente des ressources énergétiques que nécessite sa production. 

Les meubles Kewlox sont durables par nature : ils sont solides et toutes les pièces sont disponibles séparément. 

Au niveau des matériaux utilisés, une attention est portée à l’origine durable du bois (certification PEFC) et recycle ses autres matériaux (verre, métaux, matériaux synthétiques, emballages…). 

Kewlox est donc un meuble durable, 100 % belge et écologique.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Kewlox
 Magasin en ligne de Kewlox
 

Entreprise  ayant son siège en Wallonie
Entreprise de fabrication ayant son siège en Belgique
Ameublement
Entreprise fondée en 1959
Éghezée